André Ramalho Silva – calciatore brasiliano
 António Ramalho Eanes – politico e generale portoghese
 Elba Ramalho – cantante e attrice brasiliana
 Jonás Ramalho – calciatore spagnolo
 Laionel Silva Ramalho – calciatore brasiliano
 Muricy Ramalho – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Rosa Ramalho – ceramista portoghese
 Rui Pedro Couto Ramalho – calciatore portoghese
 Sérgio Ricardo Ramalho – ex calciatore brasiliano
 Zé Ramalho – cantante, compositore e chitarrista brasiliano